Coyote, ook wel prairiewolf, een hondachtig roofdier
Coyote Ugly, een Amerikaanse film
Wile E. Coyote, een tekenfilmfiguur
Phoenix Coyotes, een ijshockeyclub uit Phoenix, Arizona